Вальверде-дель-Махано ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-де-Сеговия. Занимает площадь 31 км². Население — 1 027 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del ayuntamiento
 Historia de Valverde del Majano

Муниципалитеты Сеговии